Аристо́н () — царь Спарты из династии Еврипонтидов, правивший в VI веке до н. э.

Биография 
Аристон, в отличие от многих своих предшественников, признаётся современной наукой исторической личностью. Считается, что его отцом был царь Агасикл.

Аристон правил совместно с Анаксандридом II из рода Агидов.

Во время правления Аристона и Анаксандрида II в Спарте произошло значительное ослабление царской власти. В результате реформ Хилона существенно возросло значение роли эфората.

Два брака Аристона оказались бездетными. Тогда он при помощи хитрости женился на отличавшейся красотой женщине, бывшей до этого супругой его друга Агета, и вскоре у них родился сын Демарат. Однако появление ребёнка на свет произошло менее, чем через девять месяцев с того момента, как Аристон ввёл свою третью жену в дом. Поэтому, согласно Геродоту и Павсанию, царь в присутствии эфоров усомнился в своём отцовстве. Спустя некоторое время Аристон раскаялся в своих словах. Декарта унаследовал власть. После смерти Аристона судьи вспомнили его сомнения в отцовстве. Ещё один наследник царя поднял этот вопрос и объединил вокруг себя оппозиционно настроенных сторонников. Из-за спорного вопроса начались раздоры. Оппоненты Декарта одержали победу, и ему пришлось бежать из Спарты. Он обосновался в Сузах. По совету Демората местный царь Дарий принял решение о наследнике в пользу Ксеркса. Впоследствии, став царём, тот отблагодарил грека и оставил его у себя в окружении.

По свидетельству Геродота, во время правления Аристона спартанцами была успешно завершена длительная, начавшаяся ещё в VII веке до н. э. при царе Харилае война с городом Тегея, расположенным на юго-востоке Аркадии. С Тегеей был заключён договор, послуживший, по мнению ряда современных исследователей, предтечей Пелопоннесского союза.

Однако внешняя политика Спарты в Азии оказалась не столь удачной, так как не удалось защитить от экспансии Персии ни Лидию, ни ионийцев.

В трактате Плутарха «Изречения спартанцев» Аристону приписываются несколько высказываний, восхваляющих доблесть лакедемонян.

Примечания

Литература 
 Первичные источники
 Геродот. История (I.67 — 68, VI.61 — 66, 68 — 69)
 Павсаний.  (III.7.7.)
 Плутарх. Моралии. Изречения спартанцев. Аристон.
 Исследования
 Печатнова Л. Г. Часть I. Спартанские цари // Политические структуры древней Спарты. — Санкт-Петербург, 2006.
 

Цари Спарты
Правители Европы VI века до н. э.